Собор Вознесения Девы Марии (), часто называемый также Собор Порт-о-Пренса () — собор в столице Республики Гаити Порт-о-Пренсе, значительно пострадавший во время Землетрясения 12 января 2010 года.

Собор строился с 1884 по 1914 год, освящён 13 декабря 1928 и с тех пор был кафедральным собором Римско-католической архиепархии Порт-о-Пренса.

Купол северной башни Собора служил одним из двух маяков в гавани Порт-о-Пренса.

Во время землетрясения 12 января 2010 года крыша храма и башни, обрамляющие главный вход, были разрушены, но стены собора устояли. Также была разрушена резиденция архиепископа, погиб архиепископ  ()

Примечания 

Католические храмы Гаити
Порт-о-Пренс
Здания и сооружения, заложенные в 1884 году
Храмы, построенные в 1914 году